El término La Comercial puede referirse a:

 El barrio La Comercial, de Montevideo, Uruguay.
 La Universidad Comercial de Deusto, en España.